Niemcy:
 Alfeld – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Norymberga
 Alfeld (Leine) – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Hildesheim
 Alfeld – stacja kolejowa w Alfeld (Leine)